Конотоп — топоним и фамилия.

Топоним

Белоруссия 
 Конотоп — деревня, Рудский сельсовет, Ивановский район, Брестская область.
 Конотоп — деревня, Бобриковский сельсовет, Пинский район, Брестская область.
 Конотоп — деревня, Головчицкий сельсовет, Наровлянский район, Гомельская область.

Польша 
 Конотоп — село в Любуском воеводстве.
 Конотоп — село в Хощненском повяте Западно-Поморском воеводстве.
 Конотоп — село в Дравском повяте Западно-Поморском воеводстве.

Россия 
 Конотоп — деревня в Кромском районе Орловской области.

Украина 
 Конотоп — город в Сумской области.
 Конотоп — железнодорожная станция, крупный узел Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги.
 Конотоп — село в Хмельницкой области.
 Конотоп — село в Черниговской области.

Носители фамилии 
 Конотоп, Василий Иванович (1916—1995) — советский партийный и государственный деятель.
 Конотоп, Георгий Петрович (1912—?) — советский партийный и профсоюзный деятель.

См. также 
 Локомотивное депо Конотоп — локомотивное депо, являющееся структурным подразделением Юго-Западной железной дороги
 Конотопка
 Конотопы